Jméno a příjmení Axel Schmidt nosí více různých osobností:

 Axel Schmidt (hudebník) (* 1940) – německý hráč na hoboj a anglický roh
 Axel Schmidt (teolog) (* 1961) – německý teolog
 Axel G. Schmidt (1958–2010) – německý vysokoškolský profesor podnikové ekonomie